VfB Bielefeld ist der Name:

 des historischen Fußballvereins VfB 03 Bielefeld
 des heutigen Fußballvereins VfB Fichte Bielefeld